ТЦЭ — многозначная аббревиатура:
 ТЦЭ — термометр цифровой эталонный
 ТЦЭ — трихлорэтилен

См. также 
  — аббревиатура латиницей